Корралес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 76 км². Население — 1077 человек (на 2010 год).

См. также 
 Корралес

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы